Michael Grant (ur. 1914, zm. 2004) – brytyjski filolog klasyczny, popularyzator wiedzy o starożytności
 Michael Grant (ur. 1954) – amerykański pisarz
 Michael Grant (ur. 1972) – amerykański bokser
 Michael Grant (ur. 1986) – amerykański lekkoatleta, sprinter